Давыдова, Наталья:
 Давыдова, Наталья Анатольевна (род. 1985) — украинская тяжелоатлетка.
 Давыдова, Наталья Максимовна (род. 1925) — русская писательницаДавыдова, Наталья  // Краткая литературная энциклопедия. Том 2. Гаврилюк — Зюльфигар Ширвани. 1964.. Примечания